Rácz Mihály (1845–1909) városi főjegyző, újságíró, költő
 Rácz Mihály (1885–1957) állattenyésztő. tanár
 Rácz Mihály (1957) előadóművész (Gúnya együttes), színész
 Rácz Mihály (?–) fizikatanár, tankönyvszerző
hasonló nevűek
 Rajna Rácz Mihály (1934) színész